De Rally van Japan 2008, formeel 5th Pioneer Carrozzeria Rally Japan, was de 5e editie van de Rally van Japan en de veertiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2008. Het was de 453e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Sapporo.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Jap
Rally van Japan